Pedreiro
Ou ainda:
Crack - droga cujos usuários são conhecidos como "pedreiros"

Animais
 Apus apus - ave comummente designada  «pedreiro»;
 Furnarius rufus - ave por vezes designada «pedreiro»;
 Cinclodes pabsti - ave comummente designada «pedreiro»;
Pedreiro-dos-andes - ave que contém o vocábulo "pedreiro" no nome;
João-pedreiro - ave que contém o vocábulo "pedreiro" no nome;
Aranha-pedreiro - aracnídeo com o vocábulo "pedreiro" no nome;

Desambiguação